Nowy Świat bezeichnet Orte, Stadtteile, Straßen und einen Hafen in Polen und Litauen:
Orte mit Schulzenamt
 Nowy Świat, Dorf der Gmina Kawęczyn im Powiat Turecki, Woiwodschaft Großpolen
 Nowy Świat, Dorf der Gmina Tuliszków im Powiat Turecki, Woiwodschaft Großpolen
 Nowy Świat (deutsch Neuwelt), Dorf der Gmina Zbąszyń im Powiat Nowotomyski, Woiwodschaft Großpolen
 Nowy Świat (Neuwelt), Dorf der Gmina Górzno, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Nowy Świat (Neue Welt), Dorf der Gmina Sulechów, Woiwodschaft Lebus
 Nowy Świat, Dorf der Gmina Wieluń im Powiat Wieluński, Woiwodschaft Łódź
 Nowy Świat, Dorf der Gmina Wola Mysłowska im Powiat Łukowski, Woiwodschaft Lublin
 Nowy Świat, Dorf der Gmina Klwów im Powiat Przysuski, Woiwodschaft Masowien
 Nowy Świat (Neue Welt), Dorf der Gmina Lubsza im Powiat Brzeski, Woiwodschaft Oppeln
 Nowy Świat (Neue Welt), Dorf der Gmina Żukowo im Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern 
Weitere Orte
 Nowy Świat, Ortschaft der Gmina Śmigiel im Powiat Kościański, Woiwodschaft Großpolen
 Nowy Świat, Ortschaft der Gmina Wilczyn im Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen
 Nowy Świat (Neuwelt), Ortschaft der Gmina Trzciel im Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus
 Nowy Świat, Ortschaft in der Gmina Bełchatów, Woiwodschaft Łódź
 Nowy Świat, Ortschaft der Gmina Wodzierady, im Powiat Łaski der Woiwodschaft Łódź
 Nowy Świat, Ortschaft der Gmina Zadzim im Powiat Poddębicki, Woiwodschaft Łódź
 Nowy Świat (Neue Welt), Wüstung in der Gmina Sztutowo, Woiwodschaft Pommern; siehe Hafen Nowy Świat

Stadtteile
 Nowy Świat (Neue Welt), Stadtteil von Danzig; siehe Osowa#Siedlungen und ehemalige Orte
 Dobrzyca-Nowy Świat, Stadtteil von Dobrzyca (Dobberschütz), Woiwodschaft Großpolen
 Nowy Świat (Kraków), Stadtteil von Krakau
 Nowy Świat, der polnische Name von Naujininkai, ein Stadtteil von Vilnius, Litauen
Straßen
 Ulica Nowy Świat, Straße in Warschau, Teil des „Königswegs“
 Nowy Świat-Uniwersytet, Metro-Station in Warschau
 Nowy Świat, Straße in Breslau
 Nowy Świat, Straße in Kalisz

Hafen
 Hafen Nowy Świat, Woiwodschaft Pommern